Влади́мир Ивано́вич Рома́нов:
 Романов, Владимир Иванович (1950—2006) — советский и российский преступник.
 Романов, Владимир Иванович (род. 1953) — командующий войсками Уральского округа внутренних войск, генерал-лейтенант.
 Романов, Владимир Иванович (род. 1933) — советский художник.